Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1972.

Setzliste 
Bekannt ist, dass Jan Kodeš, Manuel Orantes, Ilie Năstase, Željko Franulović (Rückzug) und Péter Szőke gesetzt wurden.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
In der ersten Runde wurde auf drei Gewinnsätze, in der zweiten Runde und in Achtelfinale je nach Wetterlage auf zwei oder drei Gewinnsätze und ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 6. bis 12. Juni 1972, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 26. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1972)

Weblinks 
 Der Turnierplan auf den Seiten der ATP

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1972